Made in Spain (‘hecho en España’, en idioma inglés) puede referirse a:

 las producciones españolas.

Cultura 
 Made in Spain, nombre anterior de la empresa de videojuegos Zigurat.
 Made in Spain, álbum de 1983 de Miguel Bosé.
 «Made in Spain» (1967), canción de Luis Eduardo Aute, de su primer single (Don Ramón/Made in Spain, RCA-Victor, 1967).
 «Made in Spain (La chica que yo quiero)», canción de La Década Prodigiosa, representante de España en Eurovisión en 1988.
 Made in Spain: 101 iconos del diseño español (2008), libro del arquitecto y diseñador Juli Capela.
 Mad in Spain, programa televisivo presentado por Jordi González y Nuria Marín para Telecinco.
 Hecho en España (2007), álbum del grupo mexicano RBD.

Referencias